Пол Андерсон (; ) — английский актёр. Наиболее известен по ролям в фильмах «Выживший», «Легенда», «Шерлок Холмс: Игра теней» и сериалу «Острые козырьки».

Биография 
Много лет работал в сфере продаж театральных билетов. В середине 2000-х годов окончил .

Актёрская карьера Пола началась в 2005 году с эпизодической роли в сериале «Доктор Кто». В 2011 году сыграл Себастьяна Морана в фильме «Шерлок Холмс: Игра теней».

С 2013 по 2022 год играл одну из главных ролей в сериале «Острые козырьки». В 2015 году сыграл в трёх фильмах: «Легенда», «В сердце моря» и «Выживший».

Фильмография

Фильмы

Сериалы

Примечания

Ссылки